Игры в Группе F на чемпионате мира 2014 года проходили с 15 по 25 июня 2014 года. Группа состояла из сборных Аргентины, Боснии и Герцеговины, Ирана  и Нигерии.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграла с командой, занявшей 2-е место в Группе E, а команда, занявшая 2-е место, сыграла с победителем Группы E.

Команды

Таблица 

Время указано местное (UTC-4 для Куябы, UTC-3 для остальных городов).

1 тур

Матч № 11. Аргентина — Босния и Герцеговина 

Особенности матча
 Мяч, забитый в собственные ворота Сеадом Колашинацом, стал самым быстрым автоголом в истории чемпионатов мира — 2,08 мин. после начала матча, до этого рекорд принадлежал парагвайскому защитнику Карлосу Гамарре и составлял 2,46 минуты.

Матч № 12. Иран — Нигерия

2 тур

Матч № 27. Аргентина — Иран

Матч № 28. Нигерия — Босния и Герцеговина

3 тур

Матч № 43. Нигерия — Аргентина 

Особенности матча
 Ахмед Муса стал первым нигерийцем, сделавшим дубль в матче чемпионата мира.

Матч № 44. Босния и Герцеговина — Иран

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира по футболу 2014
 Информация о чемпионате мира на сайте ФИФА  

Чемпионат мира по футболу 2014